Roelcke ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Roelcke (* 1943), deutscher Fußballspieler und Archivar
 Hermann Roelcke (1832–1896), Berliner Unternehmer und Bodenspekulant
 Thorsten Roelcke (* 1965), deutscher Sprachwissenschaftler und Germanist
 Volker Roelcke (* 1958), deutscher Medizin- und Wissenschaftshistoriker
 Walter Roelcke (1928–2005), deutscher Mathematiker